Lista portów lotniczych w Eswatini, ułożonych alfabetycznie.

Linki zewnętrzne 
 Great Circle Mapper: Airports in Eswatini - IATA and ICAO codes, coordinates
 Airport Locator, ICAO, and IATA Airport Codes Lookup (Swaziland)
 Google maps

 
Eswatini